Mato Grosso é uma designação comum a várias coisas diferentes:

 Mato Grosso, um estado no Brasil
 Mato Grosso, uma cidade na Paraíba, Brasil
 Mato Grosso, um bairro de Porto Velho
 Mato Grosso, um povoado do município de Rio de Contas
 Mato Grosso do Sul, um estado no Brasil
 Matogrosso & Mathias, uma dupla sertaneja brasileira
 Parque Tecnológico Mato Grosso, é um empreendimento para a promoção de ciência, tecnologia e inovação
Desambiguação